Dolton ist der Name 

 mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:
 Dolton (Illinois)
 Dolton (South Dakota), im Turner County
 Dolton Township (South Dakota)

 eines Ortes in Großbritannien:
 Dolton (Devon)

Sonstiges:
 Dolton Records, Plattenlabel